Magistrat Reuter bezeichnet folgende Stadtverwaltungen von Berlin unter Ernst Reuter:
 in Groß-Berlin: Magistrat Reuter (Groß-Berlin) vom 18. April bis 8. Mai 1947   
 in West-Berlin: Magistrat Reuter (West-Berlin) vom 7. Dezember 1948 bis 1951

Siehe auch:
 Senat Reuter, Landesregierung West-Berlins von 1951 bis 1953